|}

Die Bahnstrecke Gouda–Den Haag ist eine Eisenbahnlinie zwischen Gouda und Den Haag. Die Bahnstrecke ist eine wichtige Bahnstrecke im Westen der Niederlande. Die Streckenlänge beträgt etwa 25 Kilometer.

Geschichte 

Der Strecke wurde von der Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij erbaut und am 1. Mai 1870 eröffnet. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt in der Regel bei 130 km/h. Die Strecke wurde 1938 elektrifiziert. Auf der Linie befinden sich sechs Bahnhöfe; eine weitere Station befindet sich in Planung.

Verkehr 

Momentan verkehren auf der Strecke Intercity-Züge von Den Haag Centraal nach Gouda und weiter in Richtung Utrecht und Amersfoort im 15-Minuten-Takt. Diese halten ausschließlich in Gouda und Den Haag. Zusätzlich verkehren im 15-Minuten-Takt Regionalzüge mit Halt an allen Stationen von Den Haag C bis Gouda Goverwelle, ab dort weiter im 30-Minuten-Takt bis Utrecht und Tiel. 

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke GoudaDen Haag